Численность населения Алтайского края по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности 
Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены без учёта Горно-Алтайской АО, входившей в состав Алтайского края до 1990 года:

Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены с учётом Горно-Алтайской АО, входившей в состав Алтайского края до 1990 года:

Численность женского населения (54 %) превышает численность мужского (46 %). В половозрастной структуре превышение мужского населения наблюдается в возрасте до 24 лет. Доля населения трудоспособного возраста составляет 62 %, а официально зарегистрированный уровень безработицы около 2 %.

С 2007 года наметилась положительная динамика рождаемости, так количество новорожденных увеличилось с 28,3 тыс. до 30,9 тыс., однако, при этом ещё сохраняется отрицательный коэффициент прироста населения (-1,9).

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
По данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1979 и 1989 годов (без учёта входившей в состав края в тот период Горно-Алтайской АО) и по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов:

Религия 
В Алтайском крае действует множество религиозных общин. Самая крупная: православная. При Барнаульской и Алтайской епархии действует шесть монастырей; три скита а также 179 приходов, в которых служат около 200 священнослужителей. Кафедральные соборы: Покровский (Барнаул) и Успенский (Бийск).

Существуют католические и лютеранские общины, возобновившие свою деятельность в 1960-е годы. Их приходы насчитывают до 400 человек. Большое влияние имеет мусульманская община, к которой принадлежат около 30 тысяч человек. Работают Соборная мечеть и библиотека с книгами на арабском и русском языках. Кроме того, с 1990-х годов действует иудейская община, открывшая в Барнауле Алтайский центр еврейской культуры, воскресную еврейскую школу, ульпан, еврейский молодёжный клуб и библиотеку. В ноябре 2006 года в краевой столице освящён храм Армянской апостольской церкви, что стало праздником для 8-тысячной армянской диаспоры. Буддизм представлен традиционной сангхой России «Ак-Буркан».

Помимо этого, в крае существуют приходы и объединения различных религиозных направлений: пятидесятников, евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы, Церкви Христа, общества Сознания Кришны и др.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Алтайский край